Uberaba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uberaba, ort, Minas Gerais, 
 Uberaba (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar